

Patronymes 
Dragomirov (masculin ; ) ou Dragomirova (féminin ; ), également Dragomiroff ou Dragomirof (transcriptions désuètes), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Abraham Dragomirov (1868-1955), général russe
 Mikhaïl Dragomirov (1830-1905), général et écrivain russe

Patronyme russe